Hütter ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Hütter (* 1970), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Alfred Hütter (1915–1984), deutscher Bauingenieur
 Alma Hütter (1844–1885), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Alma Hütter-Krause
 Brigitte Hütter (* 1972), österreichische Juristin, Rektorin der Kunstuniversität Linz
 Carsten Hütter (* 1964), deutscher Unternehmer und Politiker (AfD)
 Conrad Hütter, böhmischer Exulant, Bergamtsverwalter- und Assessor und Stadtrichter von Jáchymov
 Cornelia Hütter (* 1992), österreichische Skirennläuferin
 Eduard Hütter (1880–1967), österreichischer Architekt und Bühnenbildner
 Elias Hütter (1774–1865), österreichischer Bildhauer
 Elisabeth Hütter (1920–2015), deutsche Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin und Autorin
 Emil Hütter (1835–1886), österreichischer Zeichner und Lithograf
 Frido Hütter (* 1950), österreichischer Journalist
 Gero Hütter (* 1968), deutscher Hämatologe
 Hans Walter Hütter (* 1954), deutscher Historiker und Stiftungspräsident
 Johann Friedrich Hütter (1774–1840), deutscher Jurist und Bürgermeister
 Julia Hütter (* 1983), deutsche Leichtathletin
 Margarete Hütter (1909–2003), deutsche Politikerin
 Marianne Hütter (1902–1991), österreichische Lehrerin und Schriftstellerin
 Peter Hütter (* 1980), österreichischer Basketballspieler
 Philipp Hütter (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Ralf Hütter (* 1946), deutscher Musiker
 Reinhard Hütter (* 1958), deutscher Theologe
 Robert Hütter (1877–1940), tschechoslowakischer Abgeordneter der deutschen Minderheit
 Silke Hütter (* um 1985), deutsche Behindertensportlerin
 Tilly Hütter (1924–1983), deutsche Schriftstellerin, Hörfunk-, Fernseh- und Bühnenautorin
 Ulrich W. Hütter (1910–1990), österreichisch-deutscher Ingenieur

Hütter ist ferner ein Ortsname:

 Hütter (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hütter (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hütter (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Hütter (Gemeinde Paldau), Rotte in der Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Hutter
 Hüter
 Hueter
 Hutterer (Begriffsklärung)